Рёш () — фамилия
 Рёш, Михаэль (род. 1983) — немецкий биатлонист.
 Рёш, Эберхард (род. 1954) — немецкий биатлонист.

См. также 
 Реш